Sedlec può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Sedlec, comune del distretto di Břeclav, in Moravia Meridionale
Sedlec, comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem
Sedlec, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Sedlec, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
Sedlec, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale
Sedlec, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina
Sedlec, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Sedlec-Prčice, città del distretto di Příbram, in Boemia Centrale